De Slowaakse voetbalclub MFK Košice speelt sinds 1971 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

'''Uitslagen vanuit gezichtspunt MFK Košice

Zie ook
 Deelnemers UEFA-toernooien Slowakije
 Deelnemers UEFA-toernooien Tsjecho-Slowakije
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

MFK Košice
Košice